Indonesië
 Singkohor (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Singkohor (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh